Албуфейра:

 Албуфейра — город и морской порт на юге Португалии, центр одноимённого муниципалитета в округе Фару.
 Албуфейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Фару.